Csehország
Horky
 Horky, település a Kutná Hora-i járásban
 Horky, település a Svitavyi járásban
 Horky nad Jizerou, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Kostelecké Horky, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Častolovické Horky, Čestice településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Horky, Dubá településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Horky, Frýdštejn településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Horky, Tábor településrésze a Tábori járásban
 Horky, Želetava településrésze a Třebíči járásban
 Horky, a Prágához tartozó Nusle településrésze
 Malé Horky, Rokytovec településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Železné Horky, Havlíčkova Borová településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Szlovákia
Hôrky
 Zsolnaberkes (1899-ig Huorki, szlovákul Hôrky), község a Zsolnai kerület Zsolnai járásában